Algorta peut désigner :
 Algorta, un quartier de Getxo situé dans la province de Biscaye (Espagne) ;
 Algorta, une station du métro de Bilbao (Espagne) ;
 Algorta, une ville d'Uruguay.